Das 15-km-Massenstartrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2010 fand am 21. Februar 2010 im Whistler Olympic Park statt. Olympiasieger wurde der Russe Jewgeni Ustjugow. Die Silbermedaille gewann der Franzose Martin Fourcade und Bronze ging an Pavol Hurajt aus der Slowakei.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse (PDF; 1,4 MB)

Massenstart (Manner)